Les Decepticons (ou initialement Decepticans et Deathtrons dans la version japonaise) est le nom donné à une faction de personnages de Transformers. Ils sont les « méchants » de la série, en opposition aux Autobots, qui sont les « gentils ».

Description 
Comme les Autobots, les Decepticons appartiennent à la race extraterrestre des Transformers, ou « Organismes technologiques vivants de la planète Cybertron » (cf. le film). En d'autres termes, ce sont des robots vivants dotés d'un ADN, d'une intelligence égale, voire supérieure à celle des humains, d'une "étincelle vitale" (aussi appelée le spark), une sorte d'élément surnaturel qui correspond à leur âme, et de la faculté de se transformer en véhicule, appareil, animal, etc., leur permettant de se camoufler... Une faction issue des Decepticons, les Predacons, sont les "méchants" de la série Animutants.

Les Decepticons se caractérisent en principe par leur agressivité, ils usent constamment de violence et rêvent de conquérir la Galaxie. La majorité d'entre eux ont une opinion très négative des humains, les voyant au mieux comme des insectes, au pire comme une vermine à anéantir. Ils suivent la logique de la survie du plus fort, et sont constamment en lutte pour leur place dans la hiérarchie. Ce procédé a le mérite de les rendre plus fort, étant donné que seuls les plus forts, les plus endurants et les plus intelligents réussissent, mais il cause aussi des problèmes de coopération, et, bien qu'ils arrivent à agir en équipe avec un semblant de stratégie, leur union est souvent très relative. Même le chef doit s'imposer par la force et rester sur ses gardes pour ne pas être détrôné.

Là où les rangs des Autobots incluent essentiellement des voitures, les Decepticons, eux, possèdent une grande variété de véhicules militaires et volants et sont dotés de bonnes forces aériennes en raison du nombre impressionnant d'entre eux qui peuvent se changer en avions (comme Starscream, Skywarp ou Thundercracker).

Dans la version originale de Transformers, les Decepticons sont reconnaissables à leurs yeux rouges  (alors que les Autobots ont les yeux bleus) et à un emblème violet ressemblant à une tête de robot triangulaire qu'ils arborent tous. Si l'emblème a été conservé dans toutes les versions, la couleur des yeux, en revanche, n'a plus signifié grand-chose dans certaines versions plus tardives, notamment dans la trilogie d'Unicron. Cependant, plus récemment, dans les films et la nouvelle série Transformers: Animated, tous les Decepticons ont les yeux rouges, excepté le Frenzy du film, qui a les yeux bleus.

Notes et références

Notes

Références